Lijst van spelers van Nederlands militair voetbalelftal (mannen) (Mannen)
 Lijst van spelers van Nederlands militair voetbalelftal (vrouwen) (Vrouwen)